О́лдржих Ма́хач (; , Простеёв, Чехословакия, — ) — чешский хоккеист, один из лучших защитников мирового хоккея 1970-х годов, призёр трех Олимпиад, участник 11 чемпионатов мира, трёхкратный чемпион мира. В 1999 году помещен в зал славы IIHF.

Биография 
Родился 11 апреля 1946 года в городе Простеёв в Чехословакии. Свою карьеру начал в клубе второй чехословацкой лиги в родном городе Простеёв, два года защищал цвета хоккейного клуба «Кошице». Затем переехал в Брно, где провел бо́льшую часть карьеры и 4 раза выиграл чемпионат Чехословакии. Завершил карьеру игрока в 1982 году в Розенхайме (Германия).

Всегда играл под номером 4, в паре с Франтишеком Поспишилом, провел 293 матча за сборную страны (большее число игр (319 матчей) провёл только Иржи Холик), забил 37 голов.

Участвовал на трех Олимпиадах, дважды становился серебряным и один раз бронзовым призёром. Обладатель 3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей чемпионатов мира по хоккею. Участник 12 чемпионатов Европы (по 4 медали каждого достоинства). Серебряный призёр Кубка Канады 1976 года.

Свитер с его именем помещен сначала в зал славы ИИХФ (1999), а через 9 лет в зал славы чешского хоккея (2008).

Долгое время испытывая проблемы с сердцем, скончался в 4 часа утра 10 августа 2011 года.

Примечания 

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1968 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1972 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1976 года
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Йестржаби Простеёв»
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Розенхайм»
Хоккейные защитники
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр
Члены Зала славы ИИХФ